Bero kan syfta på:

 Bero (död 1258), biskop i Åbo
 Bero (domprost) (död 1407), domprost i Linköpings församling 
 Bero Magni de Ludosia (cirka 1409–1465), en svensk medeltidslärd
 Bero (djur) – ett släkte fiskar
 Bero (vattendrag i Angola) – ett vattendrag i Angola
 Bero, Klaten – en by i Indonesien
 Bero, Wonogiri – en by i Indonesien